Michael Williams peut désigner :

  (1935-2001), acteur britannique et mari de Judi Dench ;
 Michael James Williams (1945-1983), musicien de reggae ;
 Michael Williams (1947-), philosophe américain ;
 Michael Williams (1947-), patineur artistique britannique ;
  (1952-), un des écrivains de la série Lancedragon ;
 Michael K. Williams (1966-2021), acteur américain ;
 Michael C. Williams (1973-), acteur américain ;
 Mike WiLL Made It (1989-), alias Michael Williams, producteur américain de musique.
 Michael Williams, rabbin britannique de l'Union libérale israélite de France ;